Druckluftbremsen sind pneumatisch betätigte Bremsen:

 bei der Bahn, siehe Druckluftbremse (Eisenbahn)
in LKW, Bussen und Zugmaschinen, siehe Bremse (Kraftfahrzeug)#Druckluftbremse